Ло́рна Ве́верс (; ) — шотландская кёрлингистка. Обладательница серебряной () и бронзовой () медалей , двукратная серебряная медалистка  (, ), двукратная  (2005, 2006), участница  в составе сборной Великобритании (скип — Ив Мюрхед, седьмое место). На  была включена в символическую женскую сборную турнира как игрок на позиции третьего.

Ссылки 

 Профиль на сайте Национального олимпийского комитета Великобритании

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу